South Creek ist der Name folgender Flüsse:

 South Creek (Hawkesbury River), Fluss in New South Wales, Australien

Siehe auch:
 South Creek Township